Galge har olika betydelser:

Galge (bestraffningsinstrument) – en anordning för hängning
Galge (sjöfart) – en ställning bestående av två stöttor och ett tvärstycke
Galge (klädhängare) – en anordning för upphängning av enskilda klädesplagg